Макро́н (от  «длинный, долгий») — диакритический знак, изображаемый в виде черты над символом; значительно реже — под ним.

В Юникоде представлен в виде комбинирующего диакритического знака и имеет код U+0304, а в виде отдельно стоящего (некомбинируемого) символа — U+00AF.

Употребление 

 В качестве диакритического знака в буквах, часто обозначающего удлинение соответствующего звука, например, в языке маори — Ā, Ē, Ī, Ō, Ū.
 В математике — для обозначения комплексно сопряжённого числа. Используется также для обозначения векторов (вместо направленной стрелки), особенно в рукописном тексте, где написание стрелки по время- и трудозатратам сравнимо с написанием буквы.
 В физике — для обозначения усреднения величины по какому-нибудь непрерывному параметру, например, по времени, по объёму (наряду с угловыми скобками). Кроме того, как и в математике, используется вместо надбуквенной стрелки в векторных величинах.
 В статистике — для обозначения средних величин.
 В сопротивлении материалов (механике материалов и конструкций) — для обозначения безразмерных величин, например, напряжений или единичных сил и моментов.

См. также 
 Макрон снизу

Ссылки 

Математические знаки